Goldene Kutsche steht für:

 Goldene Kutsche (Niederlande), Prunkkutsche des niederländischen Königshauses
 Goldene Kutsche (Sondershausen), Prunkkutsche im Museum Schloss Sondershausen
 Goldene Kutsche, Passlage am Kolomansberg, Land Salzburg, Österreich, siehe Hasenkopf (Salzkammergut-Berge)